Székelyhidi László (1928–2012) orvos, országgyűlési képviselő (MDF)
 Székelyhidi László (1952) magyar matematikus
 Székelyhidi László (1977) Leibniz-díjas magyar matematikus